«Getaway» — четвертий студійний альбом американського рок-гурту Adelitas Way. В США альбом вийшов 26 лютого 2016.

Список пісень

Чарти

Учасники запису 
 Рік ДеДжізус — вокал
 Роберт Закаріан — електрогітара
 Ендрю Кушинг — бас-гітара
 Тревор "Тре" Стеффорд — ударні

Примітки 

Альбоми Adelitas Way
Альбоми альтернативного металу
Альбоми альтернативного року
Альбоми хард-року
Альбоми у стилі пост-ґрандж